Форла́ни — итальянская фамилия и производные от неё. Может означать:
 Форлани, Арнальдо (род. 1925) — итальянский, политик и государственный деятель, 64-й премьер-министр Италии.
 Форлани, Клэр (род. 1972) — английская и американская актриса.
 Форлани (станция) — железнодорожная станция в Милане.